Betuliano – abitanti di Betulia (Antioquia)
Betuliano – abitanti di San Juan de Betulia